Реджепов — фамилия.

 Известные носители
 Реджепов, Анна (1889 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Реджепов, Бердымурад Реджепович (род. 1958) — туркменский политик, дипломат.
 Реджепов, Гуванч (род. 1982) — туркменский футболист.
 Реджепов, Мансур Розумбаевич (род. 1982) — туркменский тяжелоатлет.
 Реджепов, Пена (1918—2007) — Герой Советского Союза.
 Реджепов, Реджеп Джумаевич (1945—2021) — советский и туркменский композитор, народный артист Туркменистана (1998).
 Реджепов, Розы (род. 1969) — туркменский борец вольного стиля, многократный чемпион Туркмении.
 Реджепов, Тимур Русланович (род. 2002) — казахстанский футболист.